w mitologii greckiej:
 Tersandros – syn Syzyfa i Merope
 Tersandros – syn Polinika, władca Teb
 Tersandros – heraklida, władca Kleonaj

Przypisy

Bibliografia